ITS Cup 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования прошли в Оломоуце, Чехия, с 23 по 29 июля.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Барбора Заглавова-Стрыцова (№ 60 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Мария-Тереса Торро-Флор выигрывает 6й титул в сезоне и 10й за карьеру в туре федерации.
 Александра Каданцу уступает 1й финал в сезоне и 12й за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Инес Феррер Суарес выигрывает 1й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре федерации.
 Ришел Хогенкамп выигрывает 1й титул в сезоне и 7й за карьеру в туре федерации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 ITS Cup

 Цикл женских турниров ITF 2012

Чехия
Теннис
Июль 2012 года
2012